Ángel Ruiz es un nombre de varón que puede hacer referencia a:

Ángel Ruiz, un político mexicano.
Juan Ángel Ruiz, un político español.
Ángel Ruiz (1970-), un actor español.